О́льница () — топоним в Белоруссии:

 Ольница — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Ольница — река в Глусском районе Могилёвской области, левый приток Докольки.

См. также 
 Оленица
 Ольшица — озеро в Докшицком районе Витебской области Белоруссии.
 Оляница — село в Гайсинском районе Винницкой области Украины.